Il doppio  del Marburg Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Mateusz Kowalczyk e David Škoch erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Andrej Golubev e Evgenij Korolëv hanno battuto in finale Jesse Huta Galung e Jordan Kerr 6-3, 1-6, [10-6].

Teste di serie

  Stefano Ianni /  Lee Hsin-han (quarti di finale)
  Jesse Huta Galung /  Jordan Kerr (finale)

  Ruben Gonzales /  Peng Hsien-yin (secondo turno)
  Alessandro Motti /  Matteo Volante (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Marburg Open 2013
ATP Challenger Tour 2013